Mącznik ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Mącznik (Siemyśl), deutsch Alte Mühle, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern
 Mącznik (Ustka), deutsch Nieder Mühle, Wohnplatz in der Woiwodschaft Pommern